Dorival Auriani, mais conhecido como Buda (São Paulo, São Paulo, 15 de janeiro de 1929) é um trompetista de música popular brasileira.

Naturais da cidade de São Paulo
Trompetistas de São Paulo
Músicos de música popular brasileira